Le sigle AJC peut signifier :
 AJC Presse, éditeur de Frankreich erleben situé à Bordeaux créé en 2004 ;
 American Jewish Committee, une organisation ou comité des juifs américains, un puissant lobby politique et diplomatique ;
 Atelier Jeunes Cinéastes, un atelier de production cinématographique et vidéographique situé à Bruxelles en Belgique ;
 The Atlanta Journal-Constitution, un journal quotidien américain d'Atlanta.